Botany Bay steht für:

 Botany Bay, eine Bucht in Australien
 Botany Bay (Grahamland), eine Bucht im Grahamland, Antarktika
 Botany Bay (Viktorialand), eine Bucht im Viktorialand, Antarktika
 Botany Bay (Band), eine deutsche Band
 Botany Bay, Originaltitel von Das Schiff der Verurteilten, US-amerikanischer Film von John Farrow aus dem Jahr 1953
 In der Folge Der schlafende Tiger (Space Seed) (1x22) der Serie Raumschiff Enterprise der Name des Schiffs von Kommandant Khan, siehe Raumschiff Enterprise/Staffel 1